Дракшани има више значења:

 Дракшани (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Дракшани (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији